Lasern steht für:

 Tätigkeiten mit einem Laserstrahl, siehe dort
Augenlasern, siehe Refraktive Chirurgie -> Laserverfahren
 Lasern (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich